Квазар — может означать:
 Квазар — космический объект, сверхмощный источник радиоизлучения.
 Квазар-86 — российский 16-разрядный IBM PC/XT-совместимый домашний компьютер.
 Квазар (Нижний Новгород) — советское/российское конструкторское бюро измерительных приборов в Нижнем Новгороде; создано в 1966 году, в настоящее время филиал корпорации космических систем специального назначения «Комета».
 Квазар (Обнинск) — советское/российское специальное конструкторское бюро приборостроения в Обнинске; создано в 1990 году, занимается разработкой и выпуском оборудования для медицинских учреждений, АЭС и других организаций.
 «Квазар-Микро» — название украинской компании Ситроникс информационные технологии с 1990 по 2008 гг. 

 комплекс «Квазар» — сеть радиотелескопов (см. радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами) для получения точных данных о координатах и времени. Проект начал разрабатываться в советское время в Специальной астрофизической обсерватории, предполагал строительство 12 32-метровых телескопов и должен был обеспечить страну собственной фундаментальной системой координат с точностью до 3 см. Затем из-за экономических трудностей и распада СССР число антенн сократилось до девяти, а потом и до шести (часть радиотелескопов планировалось строить на территории бывших союзных республик). В итоге в начале 2000-х годов было построено три 32-метровых радиотелескопа. После ввода в действие новой системы «Квазар-КВО» старые 32-метровые радиотелескопы будут переключены на наблюдение за космическими объектами, а новые телескопы станут выполнять прикладные задачи. 
 комплекс «Квазар-КВО» (КВО — координатно-временное обеспечение) —  продолжение и развитие системы «Квазар» в России. Требования к точности координат повысились до 1 мм. Изменилась электронная «начинка» антенн (применён суперкомпьютер), а также был выбран оптимальный размер зеркала в 13 метров, позволяющий сохранять форму без деформации. Также телескопы быстро перенастраиваются и могут отслеживать до 100 объектов в сутки. Первые два радиотелескопа построены в 2014 (обсерваториях «Бадары», Бурятия) и 2015 (обсерваториях «Зеленчукская», Карачаево-Черкесия) годах; 4 декабря 2020 примерно в 13:00 мск, после ввода в эксплуатацию третьего радиотелескопа, построенного за четыре года в обсерватории «Светлое» в Ленинградской области, система заработала полноценно. Планируетя расширить возможности системы за счет строительства четвертого телескопа на площадке Уссурийской астрофизической обсерватории; по предварительным оценкам, строительство его может занять около четырех лет.

Примечания